В алфавитном порядке представлены члены Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, избранные XIX съездом партии (1952 год).

Члены ЦК 
 Андреев, Андрей Андреевич (1895—1971)
 Василий Андрианов (1902—1978)
 Аверкий Аристов (1903—1973)
 Григорий Арутюнов (1900—1957)
 Сухан Бабаев (1910—1995)
 Мир Джафар Багиров (1896—1956)
 Николай Байбаков (1911—2008)
 Николай Беляев (1903—1966)
 Иван Бенедиктов (1902—1983)
 Лаврентий Берия (1899—1953)
 Борис Бесчев (1903—1981)
 Иван Бойцов (1896—1988)
 Геннадий Борков (1905—1983)
 Леонид Брежнев (1906—1982)
 Николай Булганин (1895—1975)
 Сабир Вагапов (1904—1993)
 Борис Ванников (1897—1962)
 Александр Василевский (1895—1977)
 Иван Волков (1906—1975)
 Геннадий Воронов (1910—1994)
 Климент Ворошилов (1881—1969)
 Андрей Вышинский (1883—1954)
 Бобожон Гафуров (1908—1977)
 Фодор Горячев (1905—1996)
 Виктор Гришин (1914—1992)
 Иван Гришин (1911—1985)
 Михаил Гусев (1903—1979)
 Георгий Денисов (1909—1996)
 Александр Егоров (1904—1988)
 Александр Ефимов (1905—1980)
 Леонид Ефремов (1912—2007)
 Юрий Жданов (1919—2006)
 Иван Жегалин (1906—1984)
 Константин Жуков (1906—1988)
 Александр Засядько (1910—1963)
 Арсений Зверев (1900—1969)
 Михаил Зимянин (1914—1995)
 Николай Игнатов (1901—1966)
 Семен Игнатьев (1904—1983)
 Иван Кабанов (1897—1972)
 Лазарь Каганович (1893—1991)
 Ян Калнберзин (1893—1986)
 Иван Капитонов (1915—2002)
 Захарий Кецховели (1902—1970)
 Александр Кидин (1909—1959)
 Алексей Кириченко (1908—1975)
 Виктор Киселов (1907—1979)
 Николай Киселов (1903—1983)
 Мария Ковригина (1910—1995)
 Фрол Козлов (1908—1965)
 Иван Конев (1897—1973)
 Александр Корнийчук (1905—1972)
 Демьян Коротченко (1894—1969)
 Павел Корчагин (1901—1980)
 Алексей Косыгин (1904—1980)
 Сергей Круглов (1907—1977)
 Василий Кузнецов (1901—1990)
 Николай Кузнецов (1904—1974)
 Теймур Гулиев (1888—1965)
 Алексей Кутыров (1902—1969)
 Отто Вильгельмович Куусинен (1881—1964)
 Йоханнес Кэбин (1905—1999)
 Алексий Ларионов (1907—1960)
 Иван Латунов (1906—1970)
 Иван Лебедев (1907—1972)
 Владимир Лукьянов (1901—1958)
 Георгий Маленков (1902—1988)
 Вячеслав Малышев (1902—1957)
 Алексей Марфин (1912 год — неизвестно)
 Акакий Мгеладзе (1910—1980)
 Дмитрий Мельник (1912—1969)
 Леонид Мельников (1906—1981)
 Лев Мехлис (1889—1953)
 Анастас Микоян (1895—1978)
 Марк Митин (1901—1987)
 Николай Михайлов (1906—1982)
 Вячеслав Молотов (1890—1986)
 Василий Москвин (1910—1969)
 Зиннат Муратов (1906—1988)
 Нуритдин Мухитдинов (1917—2008)
 Виктор Недосекин (1908—1976)
 Борис Николаев (1907—1973)
 Амин Ниязов (1903—1973)
 Николай Органов (1901—1982)
 Анна Панкратова (1897—1957)
 Николай Патоличев (1908—1989)
 Николай Пегов (1905—1991)
 Михаил Первухин (1904—1978)
 Пантелеймон Пономаренко (1902—1984)
 Александр Поскребышев (1891—1965)
 Петр Поспелов (1898—1979)
 Филипп Прасс (1909—1965)
 Василий Прокофьев (1906—1996)
 Василий Пронин (1905—1993)
 Александр Пузанов (1906—1998)
 Исхак Раззаков (1910—1979)
 Алексей Румянцев (1905—1993)
 Максим Сабуров (1900—1977)
 Алексей Семин (1910—1972)
 Дмитрий Смирнов (1908—1965)
 Анастас Сничкус (1903—1974)
 Василий Соколовский (1897—1968)
 Иосиф Сталин (1878—1953)
 Суслов, Михаил Андреевич (1902—1982)
 Елубай Тайбеков (1901—1991)
 Иван Тевосян (1902—1958)
 Павел Титов (1907 — 1990)
 Федор Титов (1910—1989)
 Дмитрий Устинов (1908—1984)
 Александр Фадеев (1901—1956)
 Алексей Хворостухин (1900—1985)
 Михаил Круничев (1901—1961)
 Никита Хрущёв (1894—1971)
 Петр Чеплаков (1906—1985)
 Василий Чернышев (1908—1969)
 Дмитрий Чесноков (1910—1973)
 Жумабай Шаяхметов (1902—1966)
 Николай Шверник (1888—1970)
 Александр Шелепин (1918—1994)
 Дмитрий Шепилов (1905—1995)
 Матвей Шкирятов (1883—1954)
 Павел Юдин (1899—1968)
 Усман Юсупов (1901—1966)
 Иван Яковлев (1910—1999)
 Михаил Яснов (1906—1991)

Кандидаты в члены 
 Георгий Александров (1908—1961)
 Геннадий Алексиенко (1906—1981)
 Павел Артемьев (1897—1979)
 Тимофей Ахазов (1907—1979)
 Иван Баграмян (1897—1982)
 Валериан Бакрадзе (1901—1971)
 Николай Басистый (1898—1971)
 Семен Богданов (1894—1960)
 Алексей Бондаренко (1911—1956)
 Саймон Борисов (1911—1999)
 Семен Буденный (1883—1973)
 Сергей Бутузов (1909—1967)
 Константин Вершинин (1900—1973)
 Мечисловас Гедвилас (1901—1981)
 Леонид Говоров (1897—1955)
 Серго Гоглидзе (1901—1953)
 Александр Горбатов (1891—1973)
 Константин Горшенин (1907—1978)
 Андрей Гречко (1903—1976)
 Ваган Григорян (1902—1983)
 Андрей Громыко (1909—1989)
 Абдурахман Даниялов (1908—1981)
 Борис Двинский (1894—1973)
 Петр Дементьев (1907—1977)
 Николай Дигай (1908—1963)
 Алексей Епишев (1908—1985)
 Дмитрий Ефремов (1900—1960)
 Василий Жаворонков (1906—1987)
 Павел Жигарев (1900—1963)
 Дмитрий Жимерин (1906—1995)
 Георгий Жуков (1896—1974)
 Авраами Завенягин (1901—1956)
 Георгий Зарубин (1900—1958)
 Петр Захаров (1905—1974)
 Семен Захаров (1906—1986)
 Леонид Ильичев (1906—1990)
 Николай Казаков (1900—1970)
 Иван Кайров (1893—1978)
 Никифор Кальченко (1906—1989)
 Михаил Канунников (1902—1984)
 Богдан Кобулов (1904—1953)
 Алексей Козлов (1911—1982)
 Павел Комаров (1898—1983)
 Леонид Корниец (1901—1969)
 Анатолий Костоусов (1906—1985)
 Фёдор Кузнецов (1906—1989)
 Клавдия Кузнецова (1916 год — неизвестно)
 Кубади Кулов (1907—1980)
 Павел Кумыкин (1901—1976)
 Петр Ладанов (1904—1989)
 Вилис Лачис (1904—1966)
 Петр Ломако (1904—1990)
 Александр Лучинский (1900—1997)
 Лыкова, Лидия Павловна (1913—2016)
 Юрий Максаров (1903—1982)
 Яков Малик (1906—1980)
 Михаил Малинин (1899—1960)
 Родион Малиновский (1898—1967)
 Федор Мамонов (1907—1985)
 Иван Масленников (1900—1964)
 Роман Мельников (1908—1988)
 Кирилл Мерецков (1897—1968)
 Всеволод Меркулов (1895—1953)
 Алексей Мюрисеп (1902—1970)
 Митрофан Неделин (1902—1960)
 Петр Никтин (1909—1959)
 Иван Носенко (1902—1956)
 Георгий Орлов (1903—1991)
 Константин Островитянов (1892—1969)
 Владимир Павлов (1915—1993)
 Дмитрий Павлов (1905—1991)
 Юстас Палецкис (1899—1980)
 Александр Панюшкин (1905—1974)
 Петр Паршин (1899—1970)
 Мария Пидтиченко (1912—1991)
 Михаил Помазнев (1911—1987)
 Борис Пономарев (1905—1995)
 Георгий Попов (1906—1968)
 Сергей Постовалов (1907—1983)
 Александр Пчеляков (1908—1978)
 Дэвид Райзер (1904—1962)
 Сергей Румянцев (1906—1969)
 Василий Рябиков (1907—1974)
 Василий Ряснов (1904—1955)
 Зиновий Сердюк (1903—1982)
 Иван Серов (1905—1990)
 Константин Симонов (1915—1979)
 Игорь Скулков (1913—1971)
 Константин Соколев (1903—1983)
 Леонид Соловьев (1906—1993)
 Сергей Степанов (1903—1976)
 Евгения Степанова (1900—1988)
 Всеволод Столетов (1907—1989)
 Семен Тимошенко (1895—1970)
 Сергей Тихомиров (1905—1982)
 Салчак Тока (1901—1973)
 Зоя Туманова (1922—2000)
 Александр Фёдоров (1909 г. — неизвестно)
 Екатерина Фурцева (1910—1974)
 Александр Хахалов (1909—1979)
 Иван Хохлов (1895—1973)
 Владимир Цховребашвили (1905—1977)
 Василий Цырен (1903—1969)
 Василий Чуйков (1900—1982)
 Гавриил Чумаченко (1903—1970)
 Николай Шаталин (1904—1980)
 Зосима Шашков (1905—1984)
 Алексей Школьников (1914—2003)
 Сергей Штеменко (1907—1976)
 Павел Юдин (1902—1956)
 Иван Юмашев (1895—1972)

См. также 
 Съезд ВКП(б)
 XIX съезд ВКП(б)

Ссылки 
 

Центральный комитет КПСС
Списки политиков СССР